Старый Оскол — аэропорт города Старый Оскол. До аэропорта возможно добраться на маршрутном такси № 2 и № 10А.

Технические характеристики аэродрома 
Аэродром включает в себя:
 ВПП длинной 1800 метров и шириной 42 метров
 4 места стоянки ВС
 Терминал с пропускной способностью 37 чел/час

Принимаемые типы ВС 
Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-140, Ан-148, Ил-114, Л-410, Як-40, Як-42, Embraer EMB 120 Brasilia,  SAAB-340, SAAB 2000 и более лёгкие, вертолёты всех типов. Классификационное число ВПП (PCN) 21/R/B/W/T.

Показатели деятельности

Перевозчики и пункты назначения 
С 6 марта 2017 года компания ООО «Компас» (арендовала самолёты Як-40 у «Вологодского авиапредприятия») выполняла регулярные рейсы по маршруту Старый Оскол—Внуково, а с 6 мая — Старый Оскол—Санкт-Петербург (по состоянию на декабрь 2017 года эти рейсы прекращены). С 1 декабря 2017 года рейсы во Внуково на самолётах Ан-24 выполняет авиакомпания Псковавиа.

Воздушные суда, используемые авиакомпаниями при выполнении рейсов из аэропорта Старый Оскол

Примечания 

Аэропорты Белгородской области
Транспорт Старого Оскола
Здания и сооружения Старого Оскола